Pieve di San Martino ad Arola, frazione di Langhirano
 Pieve di San Martino a Barisano, frazione di Forlì
 Pieve di San Martino a Batignano, frazione di Grosseto
 Pieve di San Martino a Brogliano
 Pieve di San Martino a Capolona
 Pieve di San Martino a Cinigiano
 Pieve di San Martino a Corella, frazione di Dicomano
 Pieve di San Martino a Fivizzano
 Pieve di San Martino a Gattico, nel comune di Gattico-Veruno
 Pieve di San Martino a San Martino a Gangalandi, frazione di Lastra a Signa
 Pieve di San Martino a Magliano in Toscana
 Pieve di San Martino a Palaia
 Pieve di San Martino a Iggio, frazione di Pellegrino Parmense
 Pieve di San Martino a Rive d'Arcano
 Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino
 Pieve di San Martino a Villa, frazione di Verzegnis

 Pieve di San Martino – antica pieve ecclesiastica dell'arcidiocesi di Milano

Pagine correlate 
 Abbazia di San Martino
 Basilica di San Martino
 Duomo di San Martino
 Chiesa di San Martino